Christian Barbier (1924-2009), acteur français ;
 Christian Barbier (1939-2022), animateur de radio français.

Voir aussi  
 Christophe Barbier (né en 1967), journaliste et éditorialiste français.